Linea B – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea B – linea della metropolitana di Lione
 Linea B – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea B – linea della metropolitana di New York
 Linea B – linea della metropolitana di Roma